Премия «Ника» за лучшую женскую роль второго плана вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств, начиная с  в 2002 году. С 1988 по 2001 год вручалась общая премия для актрис и актёров «За лучшую роль второго плана».

Список лауреатов и номинантов

2002—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую роль второго плана
 Премия «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Роль
Списки актрис
Награды актрисам